Беттине́лли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Беттинелли, Андреа (род. 1978) — итальянский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Беттинелли, Бруно (1913—2004) — итальянский композитор, музыковед, музыкальный педагог.
 Беттинелли, Маркус (род. 1992) — английский футбольный вратарь.
 Беттинелли, Саверио (1718—1808) — итальянский поэт.